Woldemar Baeckman (1911-1994), architecte finlandais 
 	(1818-1901)
 Oscar Baeckman (1882-1961), personnalité politique de Suède, député au Riksdag